University City puede referirse a:
 University City (San Diego), comunidad de la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos.
 University City (Misuri), ciudad en el condado de San Luis, estado estadounidense de Misuri.
 University City, Charlotte (Carolina del Norte)
 University City, Filadelfia (Pensilvania)
 University City, Chicago (Illinois)